

Geografia 
 Savigné – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Savigné-l'Évêque – comune francese nella regione dei Paesi della Loira
 Savigné-sous-le-Lude – comune francese nella regione dei Paesi della Loira
 Savigné-sur-Lathan – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Caridad Despaigne Savigne – ex cestista cubana
 Yargelis Savigne – triplista e lunghista cubana